Juniorski prvaci Hrvatske u nogometu za sezonu 2002./03. su četvrti put zaredom bili nogometaši Dinama iz Zagreba.

Prva liga 
Igralo je dvanaest klubova koji su prvo igrali dvokružnu ligu (22 kola), te je potom šest prvoplasiranih klubova igralo jednokružnu Ligu za prvaka (5 kola), a šest posljednjoplasiranih također jednokružnu Ligu za plasman.

Drugi rang prvenstva

Amatersko prvenstvo Hrvatske 
Igrano od 26. do 29. lipnja 2003. u Zagrebu.

Poveznice

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2003-2004., Zagreb, 2004., ISSN 1330-2523

2002-03
j-p